Аксентьево — название населённых пунктов в России:

 Аксентьево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Аксентьево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Аксентьево — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Аксентьево — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Аксентьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Аксентьево — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Аксентьево — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Аксентьево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Аксентьево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Аксентьево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Аксентьево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.